Letiště Medlánky är en flygplats i Tjeckien. Den ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Prag. Letiště Medlánky ligger  meter över havet.

Terrängen runt Letiště Medlánky är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Letiště Medlánky. Runt Letiště Medlánky är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Brno,  km sydost om Letiště Medlánky. Runt Letiště Medlánky är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Tjeckien